Erika LaBrie (né en 1972), ancienne militaire américaine, connue pour s'être « mariée » à la tour Eiffel ;
 Fernand Labrie (1937-2019), endocrinologue et professeur chercheur québécois ;
 Henri Labrie (1911–2006), a servi comme canadien dans le régiment de Maisonneuve durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jacques Labrie (1783-1831), médecin, homme politique, journaliste, professeur et historien canadien ;
 James LaBrie (né en 1963), chanteur canadien ;
 Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973), homme d'Église québécois ;
 Normand Labrie (né en 1956), professeur de sociolinguistique canadien ;
 Pierre Labrie (né en 1972), poète québécois ;
 Pierre-Cédric Labrie (né en 1986), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Vivian Labrie (née en 1953), intellectuelle et militante politique québécoise.

Autres 
 Groupe Environnemental Labrie, société québécoise, fabricant de véhicules de collecte.

Patronyme canadien